ЕПри Марракеша 2022 года () — гонка сезона 2021/2022 чемпионата мира «Формулы E», которая прошла 2 июля на Международном автодроме Мулай Эль-Хассан в Марракеше, Марокко. Гонка стала пятым в истории еПри Марракеша. Победу одержал Эдоардо Мортара из команды .

Перед еПри 
Изначально гонки в Марракеше не было в календаре, и на 2 июля планировался этап в Ванкувере, однако он был отменён, и его место в календаре занял этап в Марракеше.

Свободные заезды 
Первая сессия состоялась 1 июля в 17:00 по местному времени. Вторая — 2 июля в 07:30 (UTC+1).

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +20…22 °C. Трасса +31…37 °C.

Квалификация началась в 09:40 по местному времени (UTC+1). Поул-позицию завоевал Антониу Феликс да Кошта из команды DS Techeetah.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
 Андре Лоттерер не сумел показать время круга в первые шесть минут квалификации, поэтому все последующие его времена круга были удалены. Допущен к старту.
 Антонио Джовинацци не сумел показать время круга в первые шесть минут квалификации, поэтому все последующие его времена круга были удалены. Допущен к старту.
 Себастьен Буэми получил штраф в три позиции за столкновение с Ником де Врисом в первой сессии свободных заездов.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +32…33 °C. Трасса +50…47 °C.

Победу одержал Эдоардо Мортара из команды , второе место занял Антониу Феликс да Кошта, и третье — Митч Эванс из команды Jaguar.

Гонка стартовала в 17:03 по местному времени (UTC+1). Гонщики из команды DS Techeetah раньше соперников воспользовались режимами атаки и проиграли позиции, и к 18-му кругу на первом месте шёл Мортара, а на втором — Эванс. Но у гонщиков DS Techeetah темп был выше соперников, и на 18-м круге да Кошта обогнал Эванса, а на 21-м это сделал и Вернь. Так как Вернь имел больше очков в личном зачёте и, соответственно, больше шансов в сражении за титул, команда приказала да Коште пропустить его вперёд. Тем не менее Вернь не сумел подобраться к Мортаре на дистанцию атаки, и спустя несколько кругов он вернул позицию да Коште, однако Мортара к этому моменту сумел создать значительный отрыв. На последнем круге Вернь из-за перегрева батареи замедлил темп, и его обогнал Эванс. Благодаря победе Мортара возглавил личный зачёт. Стоффель Вандорн после неудачной квалификации отыграл 12 позиций и финишировал в очковой зоне (восьмым), однако он потерял лидерство в зачёте.

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию
 Одно очко за быстрый круг

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Марокко в 2022 году
ЕПри Марракеша